Михаи́л Миха́йлович Лавре́нтьев:
 Лаврентьев, Михаил Михайлович (1932—2010) — математик, академик РАН.
 Лаврентьев, Михаил Михайлович (род. 1956) — доктор физико-математических наук, проректор НГУ.